«Milk and Toast and Honey» () — песня шведского поп-дуэта Roxette, выпущенная 16 сентября 2001 года в качестве третьего и последнего сингла с их седьмого студийного альбома Room Service. Песня была хорошо принята в португалоговорящих странах, став самым высокооплачиваемым синглом в португальском и бразильском чарте Airplay.

Композиция
Песня была написана Пером Гессле, который рассказал, что мелодия буквально застряла у него в голове на шесть месяцев, прежде чем записать демо в своей студии звукозаписи Tits & Ass в Хальмстаде.

Мари Фредрикссон позже призналась, что старалась появляться в студии звукозаписи как можно реже во время записи альбома Room Service. Она говорила, что потеряла всякое желание работать в Roxette, прежде всего в результате напряженности, созданной сопродюсером, Майклом Ильбертом, во время записи студийного альбома Have a Nice Day в 1999 году, объяснив:

Сингл был выпущен в Европе и Австралии, и являлся единственным синглом с альбома Room Service, который был выпущен в Великобритании. Он показал хорошие результаты в нескольких европейских чартах, достигнув 21-го места и проведя 14 недель в чарте Sverigetopplistan. Сингл показал лучшие результаты в швейцарском хит-параде, достигнув пика на 29-м месте и проведя 17 недель в чарте, что сделало его самым долгоиграющим синглом в чартах этой страны со времен «Sleeping in My Car» в 1994 году.

Сингл стал хитом в различных испано- и португалоговорящих странах. Он достиг пика на пятом месте в португальском чарте синглов, а также хорошо зарекомендовал себя в Испании, достигнув 18-го места в их чарте Airplay и 29-го места в национальном чарте продаж. «Milk and Toast and Honey» был главным хитом Airplay в некоторых частях Южной Америки, занявший первое место в двадцатке бразильских чартов Airplay, и четвертое место в бразильском чарте синглов.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Синглы 2001 года
Песни, написанные Пером Гессле
Поп-баллады
Песни 2001 года
Синглы Roxette